

Pessoas
Philip Doddridge
Richard Doddridge Blackmore

Localidades

Condado de Doddridge

Desambiguação